Cabuyaro kan syfta på:

Colombia 

 Cabuyaro (kommun), Meta, 
 Cabuyaro (ort), Meta,